Gingerich puede referirse a:

 Owen Jay Gingerich (* 1930), un profesor e investigador de astronomía y de Historia de la ciencia.
 Philip D. Gingerich, un profesor de paleontología, geología, biología y antropología.
 (2658) Gingerich, asteroide, nombrado en homenaje a Owen Jay Gingerich.